Боб Брайан и Майк Брайан — победители турнира.

Общая информация 
Братья Брайаны, посеянные под первым номером, выиграли турнир уже в 5-й раз (до этого побеждали в 2005, 2008, 2010 и 2012 годах), обновив рекордный результат турнира по количеству титулов с начала «Открытой эры». Этот титул стал для братьев 100-м на турнирах ассоциации, они являются первой парой в истории, кому покорилось это достижение. Прошлогодние чемпионы Леандер Паес и Радек Штепанек пытались защитить свой титул, но уступили уже на стадии третьего раунда испанской паре Марсель Гранольерс и Марк Лопес, которая, в итоге, сумела дойти до финала соревнований. Из россиян в разных альянсах участие в турнире приняли трое: Теймураз Габашвили, Михаил Елгин и Михаил Южный, но все они проиграли уже в первом раунде.

Посев 

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Третий раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро (Четвертьфинал)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Третий раунд)

<ol start="9">
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу ''(Третий раунд)
  Микаэль Льодра /  Николя Маю ''(Второй раунд, отказ)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес ''(Финал)
  Эрик Буторак /  Равен Класен ''(Четвертьфинал)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Первый раунд)
  Доминик Инглот /  Трет Конрад Хьюи ''(Первый раунд)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс ''(Первый раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Чейз Бьюкенен /  Теннис Сандгрен (Первый раунд)
  Джаред Дональдсон /  Майкл Расселл (Второй раунд)
  Кевин Кинг /  Маркос Хирон (Первый раунд)
  Брэдли Клан /  Тим Смычек (Третий раунд)
  Питер  Кобелт /  Хантер Риз (Первый раунд)

<ol start="6">
  Стефан Козлов /  Ноа Рубин ''(Первый раунд)
  Майкл Ммо /  Фрэнсис Тиафо ''(Второй раунд)
  Ярослав Левинский /  Франтишек Чермак ''(PR, первый раунд)
  Колин Флеминг /  Росс Хатчинс (PR, первый раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Карлос Берлок /  Леонардо Майер (Второй раунд)
  Роберт Линдстедт /  Юрген Мельцер ''(Второй раунд)

<ol start="3">
  Фелисиано Лопес /  Хуан Монако ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые